

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1911, as seguintes agremiações:

 Bangu Atlético Clube, do Rio de Janeiro
 Cascadura Football Club, do Rio de Janeiro
 Guarany Football Club, do Rio de Janeiro
 Haddock Lobo Football Club, do Rio de Janeiro
 Sport Club Mangueira, do Rio de Janeiro
 São Christovão Athletic Club, do Rio de Janeiro

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

Fontes 

 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

1911
Campeonato Carioca de Futebol de 1911